Lawrence (Indiana)
Lawrence (Kansas)
Lawrence (Massachusetts)
Lawrence (Michigan)
Lawrence (Nebraska)
Estação Lawrence (TTC)

Desambiguações de topônimos